Atocha es un barrio de Madrid donde se han producido dos atentados terroristas de gran resonancia en la historia reciente de España.

Matanza de Atocha, por ello, se puede referir a:
 La matanza de Atocha de 1977.
 Los atentados del 11 de marzo de 2004, perpetrados por Al Qaeda.